Плесков:
 Плесков — версія назви міста Псков
 Плесков Юрій Вікторович — радянський учений електрохімік
 Плесков (поїзд) — дизель-електропоїзд сполученням Санкт-Петербург — Псков
 Плесков — стара назва села Плесецьке на річці Плеска на Київщині